Nicolás María Rubió Tudurí, né à Maó le  et mort le  à Barcelone, est un architecte, paysagiste et écrivain espagnol.

Biographie 
Neveu de l'architecte Joan Rubió i Bellver, proche de l'ingénieur Santiago Rubió i Tudurí, il s'installe à Barcelone. Il est diplômé en 1915 de l'École d'Architecture de Barcelone, où il a suivi  les cours de Francesc d'Assís Galí et de Jean-Claude Nicolas Forestier. 

Il devient professeur d'architecture de jardins de l'École Supérieure de Beaux Métiers de la Communauté de la Catalogne. En 1917, il est nommé directeur des Parcs et jardins de Barcelone, jusqu'en 1937.

Il collabore avec Forestier dans l'aménagement de la montagne de Montjuïc.

Articles connexes 
 Montjuïc
 Théâtre grec de Montjuïc

Références

Liens externes 

Ingénieur espagnol du XXe siècle
Naissance à Maó
Écrivain espagnol du XXe siècle
Personnalité inhumée au cimetière de Sarrià
Naissance en février 1891
Décès en mai 1981
Décès à 90 ans
Urbaniste espagnol
Architecte catalan